Abraham Serfaty, indépendantiste et militant politique marocain (1926-2010) ;
 Dan Serfaty, chef d'entreprise français, cofondateur de Viadeo (né en 1966) ;
 Michel Serfaty, rabbin et universitaire franco-marocain (né en 1943) ;
 Perla Serfaty, écrivaine, essayiste, sociologue, professeure de psychologie environnementale et sociale à l'Université de Strasbourg, française et canadienne (née en 1944) ;
 Sylvia Serfaty, mathématicienne française (née en 1975), lauréate du prix Henri-Poincaré en 2012 ;
 Thierry Serfaty, médecin et auteur de polars (né en 1967) ;
Patronyme séfarade